Ород е името на трима владетели на Партското царство:

 Ород I
 Ород II
 Ород III